Grünland bezeichnet:

 eine landbauliche Nutzungsform innerhalb der Landwirtschaft, siehe Grünland
 im österreichischen Baurecht der Raum außerhalb der Siedlung, siehe Flur (Gelände)
namentlich:
 die deutsche Übersetzung des dänischen Namens von Grönland
 einen fiktiven Kontinent nördlich von Zamonien
 ein fiktives Land, in dem der Drache Tabaluga lebt, siehe Tabaluga